Malešići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Malešići, un village situé dans la municipalité de Gračanica, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Malešići, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.